SS27 oder SS 27 steht für:
 Strada Statale 27 del Gran San Bernardo, Fernstraße in Italien

SS-27 steht für:
 USS G-2 (SS-27), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-27, Variante der sowjetischen Interkontinentalrakete SS-25, siehe Topol-M

SS27